Выры — топоним:

Польша 
 Выры — сельская гмина (волость) в Польше, Миколувский повят, Силезское воеводство.
 Выры — административный центр этой гмины.

Россия 
 Выры — село в Майнском районе Ульяновской области.
 Выры — станция в Майнском районе Ульяновской области.